

Anno 
 944 o 944 a.C.

Codici 
 944 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Geminis, a Dos Hermanas, nella provincia di Siviglia, nella regione spagnola dell'Andalusia

Matematica 
 944 – numero